Mastigonodesmus är ett släkte av mångfotingar. Mastigonodesmus ingår i familjen plattdubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattdubbelfotingar
Mastigonodesmus